Columbiana (Alabama), localitat estatunidenca d'Alabama
 Columbiana (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 Comtat de Columbiana, comtat estatunidenc de l'estat d'Ohio